Riehe bezeichnet:

 Riehe (Lamme), linker Zufluss der Lamme in Bad Salzdetfurth, Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Riehe (Suthfeld), Ortsteil der Gemeinde Suthfeld, Landkreis Schaumburg, Niedersachsen